Турия може да се отнася за:

 България:
 Турия, село в Община Павел баня.
 Северна Македония:
 Турия, село в община Царево село.
 Турия, река в югоизточната част на страната.
 Турия, язовир.
 Гърция:
 Крания със старо име Турия, село в дем Гревена.
 Испания:
 Турия, река в автономна област Валенсия.
 Сърбия:
 Турия, село в община Сърбобран, Южнобачки окръг.
 Турия, село в община Кучево, Браничевски окръг.
 Турия, село в община Буяновац, Пчински окръг.
 Турия, река в централната част на страната, приток на Колубара.
 Турия, река в югоизточната част на страната, приток на Южна Морава.
 Босна и Херцеговина:
 Турия, село в Херцеговско-неретвански кантон.
 Турия, село в Тузлански кантон.
 Украйна:
 Турия, река.
Други:
 Турия, индуистко понятие.

Вижте също 
 Турие или Турия, на гръцки Корифи, село в дем Лерин, Гърция;
 Турие, село в община Дебърца, Северна Македония.
 Турията - защитена местност до село Николаево